Contra je latinská předpona znamenající proti. Dále může jít o:

 Contra (videohra) – arkáda z roku 1987
 Contra (album) – album skupiny Vampire Weekend z roku 2010